Ťin-ťiang může být:

 Ťin-ťiang (Fu-ťien) () – městský okres v městské prefektuře Čchüan-čou v provincii Fu-ťien v Čínské lidové republice
 Ťin-ťiang (Čcheng-tu) () – obvod města Čcheng-tu v provincii S’-čchuan v Čínské lidové republice